

Fantasy
Madre Terra – divinità dell'universo di Warcraft

Letteratura 
 Madre Terra – racconto di Isaac Asimov del 1949

Mitologia 
 una variante del mito della Grande Madre o di Madre Natura
 la divinità veneta Reitia (o Resia)
 la divinità greca Gea (o Gaia)
 la divinità romana Tellus
 la divinità nordica Jǫrð
 la divinità slava Mati Zemlya
 la divinità inca Pachamama

Musica 
 Madre Terra – album dei Tazenda del 2008
 Madre Terra – singolo dei Tazenda del 2008
 Madre Terra – singolo di Pierangelo Bertoli ed Erika Tozzi del 2003

Pagine correlate 
Terra madre (disambigua)
Mother Earth